Генна́дий Эдуа́рдович Бу́рбулис () — советский и российский государственный и политический деятель. Один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. В 1991—1992 годах занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Депутат Государственной думы РФ I и II созывов (1993—1999). Вице-губернатор Новгородской области (2000—2001), член Совета Федерации от региона (2001—2007).

Биография

Ранние годы и образование 
Родился 4 августа 1945 года в Первоуральске в семье военного лётчика. Мать — Белоногова Валентина Васильевна. Отец — Бурбулис Эдуард Казимирович. Дед, Казимир Антонович Бурбулис, переехал на Урал из Литвы в 1915 году.

В 1962 году окончил среднюю школу и поступил на работу слесарем КИП на Хромпиковый завод, а затем на Первоуральский новотрубный завод.

С 1964 года — на действительной военной службе в ракетных войсках в Кировской области. После армии работал слесарем-трубоукладчиком Управления механизации треста Горжилуправления Свердловска.

В 1969 году поступил, а в 1973 году окончил философский факультет Уральского государственного университета.

Начало карьеры 
Вступил в КПСС в 1971 году.

С 1973 года, в течение 10 лет, преподавал диалектический материализм, марксистско-ленинскую философию, в Уральском политехническом институте, доцент, кандидат философских наук. В 1981 г. защитил диссертацию по теме «Знание и убеждение как интегральные феномены сознания». В 1983—1989 годах был заведующим кафедрой общественных наук, заместителем директора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии СССР в Свердловске.

Перестройка 
В начале перестройки с одобрения горкома КПСС организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна». Заседания Трибуны проходили с мая 1987 года по январь 1989 года и 26 сентября 1990 года. Бурбулис был председателем Совета Трибуны. Актив Трибуны сотрудничал с Свердловским областным комитетом КПСС. Трибуна была тесно связана с обществом «Знание» (оно предоставило для Совета Трибуны своё помещение), Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, Всесоюзным философским обществом, а также творческими союзами. Совет Трибуны (он состоял из представителей местной интеллигенции, среди которых было много философов-марксистов) собирался еженедельно. Помещения для заседаний Трибуны, на которые допускались все желающие, подбирал Свердловский городской комитет КПСС. Первое заседание Трибуны было посвящено охране памятников истории и культуры Свердловска. Отношения с партийным руководством у Трибуны были различными. Городской комитет КПСС выделял для Трибуны помещения. Однако осенью 1987 года в связи с выступлением 21 октября Б. Н. Ельцина на Пленуме ЦК КПСС с критикой отдельных руководителей коммунистической партии Трибуне было предписано отменить обсуждение, посвящённое 70-летию Октябрьской революции. От культурных проблем в 1988 году Трибуна перешла к политическим вопросам. В январе 1988 года обсуждался вопрос демократизации и выборов.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Вскоре после этого Трибуна прекратила своё существование более чем на 1,5 года. В 1990 году была сделана попытка восстановить Трибуну, но прошло только одно заседание — 26 сентября 1990 года, ставшее последним.

На 1-м Съезде Народных депутатов СССР выдвинул Бориса Ельцина на пост Председателя Верховного Совета СССР, но Ельцин взял самоотвод.

В 1989—1990 годах — председатель подкомитета Комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления. В 1990 г. он был избран депутатом Свердловского областного Совета народных депутатов.

Будучи одним из инициаторов создания оппозиционной Межрегиональной депутатской группы, познакомился со своим земляком Б. Н. Ельциным и вошёл в его ближайшее окружение. В мае 1990 г. вышел из КПСС. С августа 1990 года был полномочным представителем Председателя Верховного Совета РСФСР — руководитель рабочей группы Высшего консультативно-координационного Совета. На выборах президента РСФСР возглавлял избирательный штаб Б. Н. Ельцина. Также рассматривался в качестве кандидата на пост вице-президента России, однако, предпочтение было отдано Александру Руцкому, причиной чему стала его литовская фамилия и результаты социологических опросов.

Госсекретарь и зампред Правительства 

С 19 июля 1991 года по 6 ноября 1991 года — Государственный секретарь РСФСР — Секретарь Государственного Совета при президенте РСФСР. С 6 ноября 1991 года по 8 мая 1992 года — Государственный секретарь РСФСР. С 8 мая по 26 ноября 1992 года — государственный секретарь при Президенте Российской Федерации.

С 6 ноября 1991 года по 14 апреля 1992 года — первый заместитель председателя Правительства РСФСР. С 6 по 11 ноября 1991 года в этом качестве возглавлял Аппарат Правительства РСФСР (который был включен в состав Администрации президента России). В период 1990—1992 годов Бурбулис играл одну из ключевых ролей в выработке политики российского руководства, активно участвовал в развернувшейся в то время борьбе за власть с руководством СССР. По общему мнению, в этот период он играл при Ельцине роль «серого кардинала», определяя принятие многих важнейших решений.

Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с президентом Борисом Ельциным.

Именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой учёных под руководством Егора Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как «команда Гайдара», что и было сделано.

Затем, однако, его влияние на Б. Н. Ельцина ослабло. После ликвидации должности государственного секретаря, с 26 ноября по 14 декабря 1992 года — руководитель группы советников президента Российской Федерации. После этого, в феврале 1993 года инициировал и возглавил общественную организацию Гуманитарный и политологический центр «Стратегия» и возглавлял его до декабря 2021 г.

Работа в парламенте 
В 1993—1995 годах — депутат Государственной думы первого созыва, избран по федеральному списку блока «Выбор России». 8 апреля 1994 года вышел из фракции ВР, в другие депутатские объединения не входил.

С декабря 1995 по декабрь 1999 года — депутат Государственной думы второго созыва, избранный по одномандатному Первоуральскому избирательному округу № 266 (Свердловская область).

С ноября 1998 года по январь 1999 года — председатель наблюдательного совета АО «Новотрубный завод» в г. Первоуральске.

В июле 2000 года губернатор Новгородской области Михаил Прусак назначил Бурбулиса вице-губернатором по взаимодействию с палатами Федерального собрания.

2 ноября 2001 года назначен членом Совета Федерации — представителем администрации Новгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

С 30 января 2002 года — председатель Комиссии Совета Федерации по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. Член Совета палаты, Комитета по конституционному законодательству, Комиссии по Регламенту и организации парламентской деятельности.

В начале сентября 2007 года, в связи с назначением С. Г. Митина новым губернатором Новгородской области, подал в отставку. 16 ноября 2007 года Совет Федерации проголосовал за освобождение Бурбулиса от сенаторских полномочий. Решение было принято по предложению губернатора Новгородской области Сергея Митина.

С ноября 2007 по август 2010 — советник председателя Совета Федерации, инициатор и первый заместитель руководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель авторского коллектива и научный редактор ежегодных докладов Совета Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации».

Научно-педагогическая деятельность 
В августе 2009 года основал «Школу политософии „Достоинство“».

С 2010 года заведующий кафедрой политософии и философских наук Международного университета в Москве.

В 2011—2014 годах — проректор Международного университета в Москве по инновационному развитию.

В сентябре 2017 года в интервью украинскому телеканалу «NewsOne» Бурбулис назвал политику России в отношении Украины «трагедией, нарушением базовых норм и российского законодательства, и международного» и заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

В августе 2021 г. основал и возглавил Фонд «Культура Достоинства» Геннадия Бурбулиса по поддержке социокультурных, научно-просветительских и политософских проектов.

Смерть 
Умер 19 июня 2022 года на 77-м году жизни в Баку, где принимал участие в IX Глобальном Бакинском форуме.

23 июня 2022 года был похоронен на Троекуровском кладбище, на одном участке с бывшим представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным и последним председателем КГБ СССР Вадимом Бакатиным. На церемонии прощания присутствовали около 50 человек, в том числе президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, бывший премьер-министр России Сергей Степашин, бывший госсекретарь Союзного государства Павел Бородин. На могиле можно увидеть венки с соболезнованиями от политических и общественных деятелей, в числе которых бывший президент Республики Молдова Пётр Лучинский и президент Свердловского областного Союза предпринимателей Дмитрий Пумпянский, «Дау», «Ельцин Центра» и «Лукойла».

Личная жизнь 
Был женат. Его супруга — Кирсанова Наталья Николаевна, училась вместе с ним на одном факультете в университете, преподавала философию в Уральском лесотехническом институте. У них родился сын Антон. Жил в Москве.

Киновоплощения 
 Актёр Игорь Головин сыграл роль государственного секретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса в художественном фильме «Ельцин. Три дня в августе» (Россия, 2011 год).

Награды 
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
 медаль «В память 1000-летия Казани» (2005)
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965)

Классный чин 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (2008)

Примечания

Ссылки 

 Судьба трубоукладчика 
 Биография на сайте panorama.ru 
 Интервью с «крёстным отцом» правительства Гайдара Геннадием Бурбулисом .
 «Смертный приговор Советскому Союзу подписал ГКЧП»  // Лента.ру, 08.04.2015 (интервью)
 «Россия должна неминуемо раздробиться. Может, это её историческое благо», — Бурбулис 
 Гость Геннадий Бурбулис. Познер. Выпуск от 27.12.2021

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Сотрудники администрации президента России
Первые заместители председателя Правительства Российской Федерации
Руководители Аппарата Правительства Российской Федерации
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Политики Новгородской области
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Преподаватели Уральского технического университета
Вышедшие из КПСС
Беловежские соглашения
Похороненные на Троекуровском кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании